Бакуны () — деревня в Пружанском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Линовского сельсовета. Население — 114 человек (2019).

География 
Бакуны находятся в 8 км к юго-востоку от центра сельсовета, агрогородка Линово и в 15 км к юго-востоку от Пружан. Деревня стоит близ границы с Берёзовским районом. Бакуны находятся на водоразделе бассейнов Вислы и Днепра, к югу и юго-западу расположена сеть мелиоративных каналов со стоком в реку Мухавец, а восточнее проходит канал Винец со стоком в Ясельду. Через деревню проходит местная дорога Оранчицы — Воротно — Бакуны — Ткачи. В деревни Ткачи (4 км к северу от Бакунов) есть платформа на ж/д магистрали Минск — Брест.

Достопримечательности 
 Руины часовни-усыпальницы XIX века
 Памятник землякам, погибшим в войну. В 1973 году установлена скульптура «Партизан и девушка».

Деревянная Покровская церковь 1834 года постройки не сохранилась.

Примечания

Ссылки 
 Бакуны на «Глобусе Беларуси» 
 Бакуны на сайте radzima.org

Населённые пункты Пружанского района